Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2018 fand vom 21. bis 28. April in Östersund, Schweden, statt. Weltmeister wurde die Schweiz mit Michèle Jäggi und Sven Michel. Sie schlugen im Finale Russland mit Marija Komarowa und Daniil Gorjatschew. Die Bronzemedaille gewann Kanada (Laura Crocker und Kirk Muyres).

Teams

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Round Robin Endstand

Playoffs

Achtelfinale 
27. April, 9:00

27. April, 12:30

Viertelfinale
27. April, 19:30

Halbfinale
28. April, 12:00

Spiel um Platz 3
28. April, 16:00

Finale
28. April, 16:00

Endstand

Weblinks
 Offizielle Website

2018
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Östersund
Curling (Schweden)